

Aziende 
 IGI SGR S.p.A.  – Società di gestione del risparmio.

Codici 
 IGI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nuova Delhi (India).

Istituti 
 IGI – Istituto Grandi Infrastrutture;
 IGI – Istituto Gemmologico Italiano;
 IGI – Istituto del Gelato Italiano;
 IGI – Istituto gas ionizzati.

Repertori bibliografici 
 IGI – Indice Generale degli Incunaboli (delle biblioteche d'Italia): repertorio degli incunaboli conservati in Italia, in 6 volumi, pubblicati dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato dal 1943 al 1981.

Videogiochi 
 Project I.G.I.  – videogioco stealth pubblicato dalla Eidos Interactive nel 2000.
 I.G.I.-2  – seguito di Project I.G.I. pubblicato da Codemasters nel 2003.